Coal Harbor kan syfta på följande platser:

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Coal Harbour, vik,

USA 

 Coal Harbor (vik i USA), Alaska, Aleutians East Borough, 

Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar